La 35.ª edición del Tour de Romandía se disputó del 5 de mayo al 10 de mayo de 1981 con un recorrido de 859,8 km dividido en un prólogo inicial y 6 etapas, con inicio en Morat, y final en Vernier.

El vencedor fue el sueco Tommy Prim, cubriendo la prueba a una velocidad media de 39,2 km/h.

Etapas

Clasificaciones 

Así quedaron los diez primeros de la clasificación general de la segunda edición del Tour de Romandía

Referencias

Enlaces externos 
 Tour de Romandía en Procyclingstats

1981
Suiza en 1981
Ciclismo en 1981